Hollis (Maine).
 Hollis (Nova Hampshire).
 Hollis (Oklahoma).